Le qualificazioni del singolare femminile dell'Abierto Mexicano Telcel 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Abierto Mexicano Telcel 2010 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Lucie Hradecká (Qualificata)
 Lilia Osterloh (secondo turno)
 Assente
 Andrea Hlaváčková (primo turno)

 Lourdes Domínguez Lino (secondo turno)
 Petra Cetkovská (ultimo turno)
 Anna Floris (primo turno)
 Aleksandra Panova (primo turno)

Qualificati 

 Lucie Hradecká
 Gréta Arn

 Laura Pous Tió
 Catalina Castaño

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2010
WTA Tour 2010